Tvrditsa kan syfta på:

Bulgarien 

 Tvrditsa (ort), Sliven, Obsjtina Tvrditsa, 
 Tvrditsa (distrikt), Burgas, Obsjtina Burgas,